Авария Ту-154 в Чите — авиационная авария, произошедшая в среду 8 октября 1980 года в аэропорту Читы (Кадала) с самолётом Ту-154Б-2 авиакомпании Аэрофлот. В данном происшествии никто не погиб.

Самолёт 
Ту-154Б-2 с бортовым номером 85321 (заводской — 79A321, серийный — 0321) был выпущен Куйбышевским авиазаводом в январе 1979 года, а затем передан Министерству гражданской авиации СССР, которое 8 февраля направило его в 1-й Хабаровский авиаотряд Дальневосточного управления гражданской авиации.

Происшествие 
Самолёт должен был выполнять пассажирский рейс по маршруту Барнаул — Чита — Хабаровск. В Барнаульском аэропорту персонал службы перевозок нарушил правила загрузки, в результате чего центровка самолёта выходила за допустимую.

При заходе на посадку в Читинский аэропорт командир экипажа (КВС) нарушил схему захода на посадку и вошёл в глиссаду выше установленной высоты. Из-за неверного считывания данных с приборов командир ошибочно назвал диспетчеру неверное местоположение. Авиалайнер прошёл приводные радиостанции выше положенного, поэтому экипаж увеличил вертикальную скорость снижения, тогда как в таких условиях требовалось уходить на второй круг. Вскоре самолёт опустился ниже глиссады. С высокой вертикальной скоростью Ту-154 приземлился в 240 метрах от взлётно-посадочной полосы, при этом из-за перегрузки у него сломались все стойки шасси, а также полностью отделилась хвостовая часть. Однако никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не погиб, а о жертвах на земле сведений нет.

Причины 
При расследовании происшествия комиссия установила целую серию нарушений:
 Со стороны КВС:
 нарушение схемы захода на посадку;
 неправильное сообщение о местонахождении;
 превышение скорости снижения;
 неуход на второй круг;
 полет на ВС с неправильной центровкой;
 неправильное считывание показаний приборов.
 Со стороны второго пилота:
 неуход на второй круг.
 Со стороны персонала службы перевозок:
 нарушение правил загрузки ВС.

См. также 
 Авария Ту-154 в Праге
 Катастрофа Ту-154 в Красноводске
 «Экипаж» — по сюжету при посадке Ту-154 также теряет хвостовую часть.

Примечания 

События 8 октября
Октябрь 1980 года
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия в России 1980 года
Авиационные происшествия в Читинской области
Авиационные происшествия с Ту-154
Авиационные происшествия Хабаровского ОАО
Авиационные происшествия вследствие недолёта или перелёта ВПП